Шауйя:
 Шауйя — берберский народ, населяющий северо-восточные районы Алжира, преимущественно горы Орес.
 Шауйя (также шауйа, ташауит) — один из языков зенетской группы северноберберской ветви берберо-ливийской семьи, язык народа шауйя.
 Шауйя — берберский музыкальный стиль региона Орес.